Municipio de Inman puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Inman (condado de Otter Tail, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Otter Tail.
 Municipio de Inman (condado de Holt, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Holt.